Совет департамента Уаза (до марта 2015 года — Генеральный совет департамента Уаза) — верховный орган управления департамента Уаза. После реформы 2015 года избирается на 6 лет и состоит из 42 советников, избираемых по мажоритарной системе в 21 кантоне (от каждого кантона по два советника, обязательно один мужчина и одна женщина).

Состав Совета департамента (2021—2028)

Исполнительный комитет Совета департамента (с 2021 года) 
 Президент — Надеж Лефевр (Республиканцы, кантон Бове-2)
 1-й вице-президент (дети и семьи) — Софи Левек (Республиканцы, кантон Шомон-ан-Вексен)
 2-й вице-президент (финансы и аудит политики департамента) — Патрис Маршан (Республиканцы, кантон Шантийи)
 3-й вице-президент ((общие вопросы управления и коммунальные услуги) — Анаис Дами (Союз демократов и независимых, кантон Эсте-Сен-Дени)
 4-й вице-президент (образование, проблемы молодежи, гражданство и европейские фонды) — Франк Пья (Союз демократов и независимых, кантон Бове-2)
 5-й вице-президент (проблемы пожилого населения и инвалидов) — Николь Колен (Республиканцы, кантон Нантёй-ле-Одуэн)
 6-й вице-президент (дорожная инфраструктура) — Жан Десессар (Республиканцы, кантон Компьень-2)
 7-й вице-президент (спорт и здравоохранение) — Николь Кордье (Разные правые, кантон Сен-Жю-ан-Шоссе)
 8-й вице-президент (жилищное строительство и проблемы городского населения) — Шарль Локе (Республиканцы, кантон Бове-1)
 9-й вице-президент (культура) — Анн Фюмери (Разные правые, кантон Муи)
 10-й вице-президент (проблемы безопасности и защиты населения) — Жиль Селье (Республиканцы, кантон Нантёй-ле-Одуэн)
 11-й вице-президент (устойчивое развитие и окружающая среда) — Мартин Борго (Разные правые, кантон Гранвилье)
 12-й вице-президент (социальная защита и интеграция) — Паскаль Вербек (Разные правые, кантон Гранвилье)

Члены Совета департамента Уаза (2021—2028)

Состав Совета департамента (2015—2021) 

 
Исполнительный комитет Совета департамента (2015—2021) 
 2017-2021 
 Президент — Надеж Лефевр (Республиканцы, кантон Бове-2)
 1-й вице-президент (экономика и финансы) — Эрик де Варложе (Республиканцы, кантон Компьень-1)
 2-й вице-президент (проблемы пожилого населения) — Софи Левек (Республиканцы, кантон Шомон-ан-Вексен)
 3-й вице-президент (общие вопросы управления и коммунальные услуги) — Франк Пья (Союз демократов и независимых, кантон Бове-2)
 4-й вице-президент (общественная жизнь и культура) — Кристин Фуайяр (Разные правые, кантон Пон-Сент-Максанс)
 5-й вице-президент (экономическое развитие и планирование) — Франс Деме (Республиканцы, кантон Сен-Жю-ан-Шоссе)
 6-й вице-президент (вопросы семьи) — Анаис Дами (Союз демократов и независимых, кантон Эсте-Сен-Дени)
 7-й вице-президент (инфраструктура и транспорт) — Ален Летелье (Республиканцы, кантон Шомон-ан-Вексен)
 8-й вице-президент (устойчивое развитие и окружающая среда) — Николь Колен (Разные правые, кантон Нантёй-ле-Одуэн)
 9-й вице-президент (жилищное строительство и проблемы городского населения) — Арно Дюмонтье (Республиканцы, кантон Пон-Сент-Максанс)
 10-й вице-президент (социальные вопросы) — Сандрин де Фигередо (Союз демократов и независимых, кантон Компьень-2)
 11-й вице-президент (проблемы безопасности и защиты населения) — Кристоф Дитрих (Республиканцы, кантон Ножан-сюр-Уаз)
 12-й вице-президент (образование и проблемы молодежи) — Николь Кордье (Разные правые, кантон Сен-Жю-ан-Шоссе)

 2015-2017 
 Президент — Эдуар Куртьяль (Республиканцы, кантон Клермон)
 1-й вице-президент (обеспечение эффективности политики Совета) — Патрис Маршан (Республиканцы, кантон Шантийи)
 2-й вице-президент (проблемы сельского населения и коммунальные услуги) — Надеж Лефевр (Республиканцы, кантон Бове-2)
 3-й вице-президент (проблемы безопасности и защиты населения) — Эрик де Варложе (Республиканцы, кантон Компьень-1)
 4-й вице-президент (общественная жизнь и культура) — Кристин Фуайяр (Разные правые, кантон Пон-Сент-Максанс)
 5-й вице-президент (социальные вопросы) — Франк Пья (Союз демократов и независимых, кантон Бове-2)
 6-й вице-президент (вопросы семьи) — Анаис Дами (Союз демократов и независимых, кантон Эсте-Сен-Дени)
 7-й вице-президент (экономическое развитие и планирование) — Франс Деме (Республиканцы, кантон Сен-Жю-ан-Шоссе)
 8-й вице-президент (проблемы пожилого населения) — Софи Левек (Республиканцы, кантон Шомон-ан-Вексен)
 9-й вице-президент (образование и проблемы молодежи) — Оливье Пакко (Республиканцы, кантон Муи)
 10-й вице-президент (устойчивое развитие и окружающая среда) — Николь Колен (Разные правые, кантон Нантёй-ле-Одуэн)
 11-й вице-президент (экономика и финансы) — Жером Башер (Республиканцы, кантон Санлис)
 12-й вице-президент (жилищное строительство и проблемы городского населения) — Сандрин де Фигередо (Союз демократов и независимых, кантон Компьень-2)

Состав Генерального совета (2011—2015)

Ссылки 
 Департамент Уаза
 Сайт Совета департамента Уаза
 Результаты выборов 2021 года на сайте Министерства внутренних дел Франции
 Результаты выборов 2015 года на сайте Министерства внутренних дел Франции
 Результаты выборов 2011 года на сайте Министерства внутренних дел Франции

Уаза